Zwervers (Beggars of Life), Amerikaanse dramafilm van regisseur William A. Wellman
Zwervers (Landstrykere), roman van de Noorse schrijver Knut Hamsun
De Zwervers (Peredvizjniki), groep van Russische kunstschilders
geslachten van libellen:
Zwermers of Gevlekte zwervers (Tramea)
Wereldzwervers (Pantala)
scoutinggroepen:
De Scheldezwervers, waterscoutinggroep uit Vlissingen
De Zwervers (Assen), scoutinggroep uit Assen
De Zwervers (Groningen), scoutinggroep uit Groningen
De Zwervers (Veenendaal), scoutinggroep uit Veenendaal
De Delftsche Zwervers, scoutinggroep en studentenvereniging uit Delft
sportclubs:
CVV Zwervers, voetbalclub uit Capelle aan den IJssel
De Zwervers, voormalige voetbalclub uit Pernis, door fusie opgegaan in Excelsior Pernis
De Zwervers, oorspronkelijke naam van VV Rijsoord, voetbalclub uit Ridderkerk
IJVV De Zwervers, voetbalclub uit Rotterdam-IJsselmonde

Zie ook
Zwerver (doorverwijspagina)
De Zwerver (doorverwijspagina)